Le Vigan est un toponyme et un patronyme français qui peut désigner :

Patronyme 

 Robert Le Vigan, acteur français

Toponyme 

 Le Vigan (Gard), commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Le Vigan (Lot), commune française du département du Lot, en région Occitanie.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France